Etan steht für:

 Etan, ein hebräischer Name, siehe Ethan (Name)
 Etan, eine irische Sagengestalt
 Etan (Bibel), mehrere Gestalten in der Bibel
 Etan (Shamian), die Einwohnergemeinschaft Etan (鹅潭社区) des Straßenviertels Shamian der südchinesischen Stadt Guangzhou

eTAN steht für:
 eTAN-Verfahren, siehe Transaktionsnummer im Online-Banking

ETAN steht für:
 East Timor and Indonesia Action Network, ein US-amerikanisches Graswurzel-Netzwerk 
 European Technology Assessment Network, ein ehemaliges Beratungsgremium für Wissenschaftspolitik der EU-Kommission im 4. Forschungsrahmenprogramm

siehe auch:

 Eitan

ETAN